Ива́н Пе́ршин: 
 Першин, Иван Васильевич (род. 1980) — российский дзюдоист.
 Першин, Иван Митрофанович (род. 1951) — российский учёный, профессор.